USS Corsair ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos.

El  fue construido como el yate privado Corsair II en 1899, fue adquirido y dado de alta en la US Navy el 15 de mayo de 1917. también recibió los nombres USCGS Oceanographer (OSS-26), USS Natchez (PG-85) y USS Oceanographer (AGS-3). 
El , fue un submarino de la clase Tench que prestó servicio en los primeros años de la Guerra Fría.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos